145 pułk strzelców kresowych
 145 Pułk Piechoty (1939)